L'Institute of Sri Ramchandra Consciousness est une organisation spirituelle qui a été fondée en 1991 pour diffuser le système de Raja Yoga préconisé par Sri Ramchandra Maharaj de Shahjahanpur (Uttar Pradesh, Inde).

Origine historique 

En 1945, Sri Ramchandra, aussi surnommé Babuji, a fondé la Shri Ram Chandra Mission pour diffuser le Sahaj Marg, son enseignement adapté du Raja Yoga.

K. C. Varadachari l'a rencontré en 1953 et est devenu l'un de ses plus fidèles disciples. Il a même fondé le Sahaj Marg Research Institute en 1965 à Tirupati. Son fils Sri K. C. Narayana en a pris la direction après la mort de Babuji en 1983 à la demande de son successeur Shri Parthasarathi Rajagopalachari.

Cependant, si Sri K. C. Narayana reconnaît que Babuji a désigné Shri Parthasarathi Rajagopalachari pour lui succéder à la présidence de la SRCM, il affirme que Babuji n'a jamais désigné de représentant spirituel pour lui succéder.

D'autre part, Narayana tout comme son père K. C. Varadachari a constaté de graves dérives dans l'enseignement spirituel. La recherche permanente de nouveaux aspirants et l'augmentation des besoins financiers de la structure ont entraîné une diminution de la qualité de l'enseignement.

En raison de ces discordes, Sri K. C. Narayana a finalement quitté la SRCM et la direction du Sahaj Marg Research Institute en 1991 pour créer l'ISRC en août de la même année. Il n'y a donc pas de représentant spirituel à l'ISRC à part Babuji.

La méditation aidée par la transmission 

La transmission (pranahuti) est la principale spécificité du système de Raja Yoga de Sri Ramchandra.

Le mot Pranahuti provient de Prana et Ahuti. Ahuti est une offrande souvent effectuée lors des cérémonies religieuses, Prana signifie la vie et la force de la vie.

Pranahuti est un acte de transfert pur et simple de la volonté divine par une personne commise auprès de l'aspirant pour l'accompagner dans son cheminement spirituel. Cette transmission a lieu grâce à l'aide du maître éternellement présent, par l'intermédiaire de ses précepteurs. Le maître a dit qu'en son absence il serait très difficile, voire impossible, d'atteindre les dernières étapes de la pratique spirituelle (sadhana).

Le maître est celui qui sait, celui qui fait. La capacité d'effectuer la transmission est seulement donnée aux personnes qui sont au-delà des royaumes de l'individualité, dans les plans les plus élevés de la conscience. Les précepteurs de l'ISRC travaillent sous l'Ordre spirituel de K. C. Varadachari.

La pratique quotidienne 

 Une heure de méditation quotidienne avant le lever du soleil
 Cleaning pendant une demi-heure le soir
 Méditation d'un quart d'heure avec amour, foi et dévotion à 21 h
 Une prière au maître à l'heure du coucher

Voir aussi

Bibliographie 
 Livres publiés par l'ISRC
 Complete Works of Dr. K.C.Varadachari (Vol. 1 à 9) — Pub. by Ramachandra Publishers, 4th Floor, Laxmi Plaza, Entrenchment Road, East Marredpally, Secunderabad
(born August 14, 1902). 
 Correspondances entre Babuji et le Dr. K.C. Varadachari : Letters of the Master, Volume I & II (1992, 2 vol. set, hardcover+box. Vol. I: 363p, Vol. II: 338p) - Pub. Par SRCM, Babuji Memorial Ashram, Manappakam, Chennai

Articles connexes 

 K. C. Varadachari
 Sri Ramchandra
 Sahaj Marg
 Shri Ram Chandra Mission
 S. P. Srivastava
 Sri Umeshchandra Saxena
 Ram Chandraji

Liens externes 

 Présentation de l'ISRC
 Imperience, son centre de recherche et de formation
 Sahaj Seva Samsthan, ses œuvres sociales
 Commentaires de Narayana
 Journal d'un adepte (Conversations avec Narayana)
 Les héritiers de Mahatma Ram Chandraji

Religion en Inde
Spiritualité autres
Groupement spirituel
Sahaj Marg